Тунапуна-Пиарко () — регион на острове Тринидад, Тринидад и Тобаго. Граничит с регионами Сан-Хуан - Лавентиль, Кува-Табаквит-Тальпаро и Сангре-Гранде, а также с городом Порт-оф-Спейн. Боро Арима является абсолютным анклавом региона.
Площадь региона составляет 527,73 кв. километров. На территории региона находится часть Северного хребта страны и самая высокая вершина остовного государства — Эль-Серо-дель-Арипо (940 м).

Главой региона на 2019 год является Кваси Робинсон.

Избирательные округа 
Регион Сипариа разбит на 15 избирательных округов:

 Варренвилль
 Арука
 Тунапуна
 Пиарко
 Файв-Риверс
 Д’Абади
 Маусика (Мелони)
 Валлерфилд
 Такаригуа
 Лопино
 Санта-Роса
 Карапо
 Тринсити
 Сент-Джозеф
 Маракас

Население 
В регионе по данным переписи 2011 года проживает 212 845 человек различных национальностей.

Транспорт 
Город Пиарко играет важнейшую роль в авиасообщении страны. В нём базируется единственная авиакомпания страны Caribbean Airlines, расположен крупнейший аэропорт страны — Международный аэропорт Пиарко, и офис Управления аэропортами Тринидада и Тобаго.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница региона в Facebook

Административные единицы Тринидада и Тобаго